Vindelicia steht für:

 das antike Siedlungsgebiet der Vindeliker im Voralpenland
 KDStV Vindelicia München, eine Studentenverbindung
 AV Vindelicia Innsbruck, eine Studentenverbindung